Pterogonium är ett släkte av bladmossor. Pterogonium ingår i familjen Leucodontaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pterogonium